|-
| 173601 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173602 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173603 - ||  || 20 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173604 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173605 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173606 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173607 - ||  || 2 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173608 - ||  || 13 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173609 - ||  || 15 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173610 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173611 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173612 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173613 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173614 - ||  || 17 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173615 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173616 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173617 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173618 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173619 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173620 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173621 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173622 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173623 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173624 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173625 - ||  || 21 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173626 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173627 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173628 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173629 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173630 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173631 - ||  || 21 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173632 - ||  || 21 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173633 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173634 - ||  || 18 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173635 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173636 - ||  || 18 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173637 - ||  || 23 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173638 - ||  || 24 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173639 - ||  || 20 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173640 - ||  || 21 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173641 - ||  || 23 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173642 - ||  || 24 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173643 - ||  || 22 martie 2001 ||  || 
|-
| 173644 - ||  || 29 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173645 - ||  || 18 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173646 - ||  || 24 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173647 - ||  || 24 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173648 - ||  || 24 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173649 - ||  || 26 martie 2001 || Kitt Peak || 
|-
| 173650 - ||  || 18 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173651 - ||  || 18 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173652 - ||  || 18 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173653 - ||  || 14 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173654 - ||  || 17 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173655 - ||  || 18 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173656 - ||  || 18 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173657 - ||  || 21 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173658 - ||  || 27 aprilie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 173659 - ||  || 27 aprilie 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 173660 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173661 - ||  || 24 aprilie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173662 - ||  || 26 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173663 - ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173664 - ||  || 15 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173665 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173666 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173667 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173668 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173669 - ||  || 18 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173670 - ||  || 15 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173671 - ||  || 27 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173672 - ||  || 12 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173673 - ||  || 14 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173674 - ||  || 18 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173675 - ||  || 17 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173676 - ||  || 18 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173677 - ||  || 17 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173678 - ||  || 18 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173679 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173680 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173681 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173682 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173683 - ||  || 27 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173684 - ||  || 27 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173685 - ||  || 29 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173686 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173687 - ||  || 26 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173688 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173689 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173690 - ||  || 9 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173691 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173692 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173693 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173694 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173695 - ||  || 8 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173696 - || 2001 QN || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173697 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173698 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173699 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173700 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-